Бициклистичка друмска трка на Олимпијским играма 1924. у Паризу, одржана је кад и појединачна 23. јула, на стази дугој 188 km. Старт и циљ трке био је у близини Коломб стадиона. .

За екипни пласман узети су резултати тројице најбољих такмичара из сваке земље, у појединачној трци. У појединачној трци учествовалле су 22 земља од који седам није имало 3 такмичара, па се нису учествовале у екипној конкуреницији

Земље учеснице 

  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  Италија (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  САД (4)
  Југославија (4)

Резултати

Референце

Спољашње везе 
 Резултати екипне бициклистичке трке на ЛОИ 1924. sports-reference

Екипни хронометар за мушкарце
1924